Stâncești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stâncești (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Stâncești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Stâncești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara

Die ähnliche Bezeichnung Stăncești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stăncești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Stăncești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Stăncești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Stăncești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova